Azubuike ist der Familienname folgender Personen:

 Kelenna Azubuike (* 1983), britischer Basketballspieler
 Okechukwu Godson Azubuike (* 1997), nigerianischer Fußballspieler
 Udoka Azubuike (* 1999), nigerianischer Basketballspieler